A tudományban:
 A halojelenség, optikai fogalom
 A galaxishalo, csillagászati fogalom, a galaxisok egyik része

A kultúrában:
 A Halo, Beyoncé Knowles kislemeze
 A Halo számok, a Nine Inch Nails együttes kiadványait katalogizáló rendszer

A hadtudományban:
 A Mil Mi–26 szovjet nehéz szállítóhelikopter NATO-kódja
 A HALO ugrás mozaikszava, az ejtőernyőzés egy formája

A sorozatokban:
 Halo (2022–), amerikai sci-fi sorozat, amit Kyle Killen és Steven Kane alkotott

A videójátékokban: 
 Halo, videójáték sorozat
 A Halo: Combat Evolved, a Halo széria első része
 A Halo 2, a Halo sorozat második része
 A Halo 3, a sorozat harmadik epizódja
 A Halo Wars, egy a Halo univerzumában játszódó valós idejű stratégiai játék
 A Halo 3: ODST, spin-off a sorozat ötödik darabja
 A Halo: Reach, a sorozatot megalkotó Bungie utolsó Halo játéka
 A Halo egy fiktív létesítmény, a Halo videójáték-sorozatban

Lásd még 
Háló (egyértelműsítő lap)